

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nadziejów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Nadziejów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

Na Ukrainie 
 Nadziejów – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Nadziejów – przystanek kolejowy w ww. wsi

Zobacz też 
 Nadzieja